Штрауб:
 Бруно Штрауб (); 1914 — 1996) — угорський біохімік і політик.
 Рамона Штрауб ();  1993) — німецька стрибунка з трампліна, чемпіонка світу.
 Юрген Штрауб (; 1953) — німецький легкоатлет, олімпійський медаліст.
 6147 Штрауб

Німецькі прізвища